Faramans je název dvou francouzských obcí:

 Faramans (Ain) – obec v departementu Ain
 Faramans (Isère) – obec v departementu Isère